Bagerovo (en ruso: Багерово, en ucraniano: Багерове) es pequeña villa urbana situada dentro del raión de Lenine en la República de Crimea, Rusia. De oeste a este del pueblo cruza el ferrocarril Dzhankoy - Kerch.

Infraestructuras 
Actualmente Bagerovo tiene 2 escuelas secundarias, un hospital local, un centro de salud, un centro de recreación, una fábrica de coñacs. Además hay un lago llamado Chokrak. También hay una importante base aérea.

Notas

Referencias 

Localidades de Crimea